Marc Gicquel (1977) – ex tennista francese
 Roger Gicquel (1933-2010) – giornalista e conduttore televisivo francese